Браз — фамилия. Известные носители:
 Браз, Лоалва (1953—2017) — бразильская певица.
 Браз, Осип Эммануилович (1873—1936) — живописец, гравёр-офортист, литограф.